Miejscowości w USA:
 Burrton – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey
Gminy w USA:
 Burrton (ang. Burrton Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Harvey